Pétion ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre Sabès Pétion (1770–1818), haitianischer Präsident
 Jérôme Pétion de Villeneuve (1756–1794), Anführer während der Französischen Revolution
 Léonard Pétion Laroche (1918–2006), römisch-katholischer Bischof von Inhambane